Stygonitocrella är ett släkte av kräftdjur. Stygonitocrella ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Stygonitocrella